Avetianella är ett släkte av steklar. Avetianella ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sköldlussteklar
Avetianella